Ston a plusieurs sens :
Ston est une ville de Croatie.
STON est le symbole de L'Attaque de Néos, une extension de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer.